Movistar Open 2009 — 16-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Винья-дель-Мар и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 2 по 8 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Фернандо Гонсалес (№ 14 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Movistar Open
 Мировой Тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP
 

Чили
Теннис
Февраль 2009 года
2009